Donau – rivier in Europa; Danuvius in Latijn
 Danuvius (mythologie) – Romeinse riviergod, personificatie van de Donau
 Danuvius (mensaap) - uitgestorven soort mensaap